Ел Ринкон де лос Кабаљос има више значења:

 Ел Ринкон де лос Кабаљос (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон де лос Кабаљос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику